Vägsand är sand som används för sandning av  vägar, det vill säga halkbekämpning. Vägsanden kan vara placerad i färgade lådor märkta sand. Dessa lådor återfinns vanligen i närheten av problematiska vägsträckor där vägens fysiska beskaffenhet eller närmiljö orsakar halka, som exempelvis på vägsträckor med stark lutning, broar eller vid vattendrag.

Sand
Vägteknik